— женское имя.

Мифология 
 Пенелопа — жена Одиссея в древнегреческой мифологии.
  — дриада, мать бога Пана по одной из интерпретаций.

Кино и телевидение 
 «Пенелопа» — российский телесериал 2013 года.
 «Пенелопа» — кинофильм 1966 года.
 «Пенелопа» — кинофильм 2006 года.

Другое 
 Пенелопа — в произведениях Кира Булычёва — живая и разумная планета.
 (201) Пенелопа — астероид в главном поясе астероидов.
  — род птиц из семейства краксов.